Матасано има више значења:

 Матасано (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матасано (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матасано (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матасано (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матасано (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику